Світові рекорди з бігу на 60 метрів з бар'єрами в приміщенні визнаються Світовою легкою атлетикою з-поміж результатів, показаних легкоатлетами в приміщенні, за умови дотримання встановлених вимог.

Світові рекорди у цій дисципліні фіксуються з 1987.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики в приміщенні – 60 метрів з бар'єрами (чоловіки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики в приміщенні – 60 метрів з бар'єрами (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія світових рекордів з бігу на 60 метрів з бар'єрами в приміщенні серед чоловіків на сайті Світової легкої атлетики  
  

Чоловіки приміщення